Тани́да (яп. 谷田) — фамилия японского происхождения. Известные носители:

 Танида, Кинуко (1939—2020) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Танида, Ясумаса (род. 1994) — японский кёрлингист.